Њу Пајн Крик има више значења:
 Њу Пајн Крик (Калифорнија)
 Њу Пајн Крик (Орегон)